Алан Стюарт ( или ) :
 Стюарт, Алан из Дарнли (после 1406—1439) — шотландский дворянин, участник Столетней войны.
 Стюарт, Алан из Дрегорна (ум. 1333) — шотландский дворянин, предок королевской династии Стюартов и графского рода Леннокс.
 Стюарт, Алан (1865—1951) — шотландский художник.